Adnotacje :
 = Królowie Francji
 = Królowie Anglii

Zobacz też 
 Kapetyngowie

Drzewa genealogiczne
!